Генри Говард (): Говард, Генри, граф Суррей (ок. 1517 1547) — английский аристократ, один из основателей английской поэзии эпохи Возрождения.
 Говард, Генри, 1-й граф Нортгемптон (1540—1614) — английский аристократ.
 Говард, Генри, 22-й граф Арундел (1608—1652) — английский аристократ.
 Говард, Генри, 6-й герцог Норфолк (1628—1684) — английский аристократ.
 Говард, Генри, 7-й герцог Норфолк (1655—1701) — английский аристократ.
 Говард, Генри, 4-й граф Карлайл (1694—1758) — британский политик-виг.
 Говард, Генри, 13-й герцог Норфолк (1791—1856) — британский аристократ.
 Ховард, Генри (1818—1884) — американский архитектор ирландского происхождения, плодотворно работавший в Луизиане.

Примечания